Słowo agentura oznacza:
 agentura – grupa agentów wywiadu, agentów wpływu, szpiegów lub dywersantów, działająca na terenie danego państwa na rzecz interesów innego państwa lub organizacji, w tym międzynarodowej.
 agentura – rodzaj zatrudnienia, np. w handlowych biurach pośrednictwa